

Geografia 
Ripoli – frazione di Corropoli in provincia di Teramo, dal quale prende il nome la neolitica cultura di Ripoli
Ripoli – frazione di Dronero in provincia di Cuneo
Ripoli – frazione di Càscina in provincia di Pisa
Ripoli – frazione di San Benedetto Val di Sambro in provincia di Bologna
Ripoli – frazione di Mosciano Sant'Angelo in provincia di Teramo
Ripoli – località abitata di Casciana Terme Lari in provincia di Pisa
Badia a Ripoli – zona di Firenze nel quartiere 3
Bagno a Ripoli – comune limitrofo del suddetto

Altro
Oriano Ripoli – politico italiano, già sindaco di Pisa